Уволоки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Уволоки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Уволоки — деревня в Ушачском районе Витебской области.